El término Hold My Hand puede hacer referencia a:

Música 
 «Hold My Hand», canción de Sean Paul en colaboración con Keri Hilson, publicada en 2009 e incluida en el álbum Imperial Blaze.
 «Hold My Hand», canción de Michael Jackson y Akon, publicada en 2010 e incluida en el álbum Michael.
 «Hold My Hand», canción de Jess Glynne, publicada en 2015 e incluida en el álbum I Cry When I Laugh.
 «Hold My Hand», canción de Lady Gaga, publicada en 2022 e incluida en la banda sonora de la película Top Gun: Maverick.